Пять кораблей и одна строящаяся подводная лодка Королевского флота носили или носят название HMS Agamemnon, в честь гомеровского царя Агамемнона.
 HMS Agamemnon — 64-пушечный парусный линейный корабль 3 ранга постройки 1781 года, участник Трафальгарского сражения.
 HMS Agamemnon — 91-пушечный винтовой линейный корабль 2 ранга постройки 1852 года.
 HMS Agamemnon — броненосец типа Ajax постройки 1879 года.
 HMS Agamemnon — линкор додредноутного типа  типа Lord Nelson постройки 1906 года.
 HMS Agamemnon — вспомогательный тральщик постройки 1929 года.
 HMS Agamemnon (S124) — атомная подводная лодка типа Astute, на 2011 год находившаяся на этапе постройки.